Publius Petronius ist der Name folgender Personen:

* Publius Petronius (Präfekt von Ägypten) (auch Gaius Petronius; ~75 v. Chr.–nach 20 v. Chr.), römischer Ritter, Präfekt von Ägypten.
 Publius Petronius (Augur) († 46?), römischer Senator, Suffektkonsul des Jahres 19
 Publius Petronius Niger, römischer Politiker, Suffektkonsul 62 n. Chr.
 Publius Petronius Polianus, römischer Statthalter